Skrapan (Västerås) - wolkenkrabber in de gemeente Västerås, Zweden
 Skrapan (vuurtoren) - vuurtoren in de gemeente Nynäshamn, Zweden
 DN-Skrapan - wolkenkrabber in Stockholm, Zweden